Major League Soccer 2002 var den sjunde säsongen av MLS. Los Angeles Galaxy vann både MLS Cup och Supporters 'Shield. I denna säsongen fanns endast tio lag istället för tolv som i föregående säsong, då de båda Floridabaserade klubbarna, Miami Fusion och Tampa Bay Mutiny upphört. MLS tog även bort central division och återvände till sin ursprungliga tvåkonferensinriktning.

Tabeller

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel
Slutspelet spelades i bäst av tre matcher (finalen spelades över en match), seger = 3 poäng, oavgjort = 1 poäng, förlust = 0 poäng. Den sista kolumnen innehåller antalet poäng (bortsett från finalen som visar matchresultatet).

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

2002 i USA
Fotbollssäsongen 2002
2002